Асланбек Галмиевич Маматиев () — участник Русско-японской и Первой мировой войн, всадник Ингушского конного полка «Дикой дивизии», полный Георгиевский кавалер, подпоручик.

Биография 
Участвовал в русско-японской войне, имел награды.

13 декабря 1914 года Маматиев, будучи старшим в секрете, был окружён противником. Тем не менее, всадникам удалось не только вырваться из окружения, но и захватить 8 пленных. За этот подвиг Маматиев был награждён Георгиевским крестом 4 степени № 159487.

29 декабря 1914 года Маматиев «доставил важные сведения о противнике». 20 июля 1915 года за боевые отличия в Карпатах он первым из всадников Ингушского полка был награждён Георгиевским крестом 1 степени № 1629.

Был произведён в офицеры. 17 июня 1916 года Маматиев погиб в бою. Посмертно был награждён Георгиевским оружием.

Литература 
 
 

Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Полные кавалеры знака ордена Святого Георгия
Ингушский конный полк
Участники Русско-японской войны (Россия)